

Geografia 
 Brasile
 Senador Canedo – comune nello Stato del Goiás

Persone 
 Caio Canedo Corrêa – calciatore brasiliano naturalizzato emiratino
 Elier Ramírez Cañedo – politico, storico e accademico cubano
 Roberto Cañedo – attore messicano